Луиджи Басси:
 Басси, Луиджи (1766—1825) — итальянский певец.
 Басси, Луиджи (1833—1871) — итальянский кларнетист и композитор.